Pedrazzi ist der Familienname folgender Personen:

 Domenico Pedrazzi (1815–1859), Schweizer Anwalt, Militär und Politiker
 Waldemar Pedrazzi (* 1955), uruguayischer Straßenradrennfahrer